Реймсский университет Шампань — Арденны, также Реймсский университет, Университет Шампань — Арденны в Реймсе (, URCA) — французский университет в Реймсе. Был официально основан в 1967 году как преемник Реймсского университета, основанного в 1548 году и закрытого в 1793 году.

История

Первый университет 
 был создан в 1548 году благодаря кардиналу Лотарингскому Шарлю де Гизу, конфликтовавшему с Папой Павлом III. Таким образом, католическая школа «Collège des Bons-Enfants» стала университетом, в котором начали преподавать искусство, теологию, право и медицину. Университет закрыли в 1793 году во время Французской революции.

Современный университет 
Официальной датой основания Реймсского университета считается 1967 год. Факультет естественных наук (1961), литературный Университетский коллеж (1964), Университетский коллеж права и экономики (1966), Технологический институт университета Реймса (1966), факультеты медицины и фармации (1967), Национальная школа стоматологической хирургии (1970) являются факультетами, из которых (в соответствующем порядке) был образован в 1971 году Реймсский университет. Создание IUT в Труа (1973), Института высшего технического образования (1985) и кафедры IUT (1995) в Шарлевиль-Мезьере, развитие юридического факультета, экономического и гуманитарного факультета Реймса (1991) и открытие кафедры IUT в Шалон-ан-Шампани (1993) отдают дань памяти региональным корням университета.

Список президентов университета 
 Мишель Девез (историк), с 1971 по 1976 год;
 Жан Ле Мен (фармацевт), с 1976 по 1977 год;
 Люсьен Бернар (физик), с 1977 по 1982;
 Андре Лаберриг (физик), с 1982 по 1987;
 Жан Рэймонд (англист), с 1987 по 1992;
 Клод Северин (врач и стоматолог) с 1992 по 1997;
 Жак Мейер (математик), с 1997 по 2002 год;
 Мари Жерар (физик), с 2002 по 2007;
 Ришар Вистель (химик), 2007—2012;
 Жиль Байя (директор IUFM), 2012—2016;
 Гийом Желле, с 2016 года.

Факультеты

Обучение и исследования 

Университет Реймса Шампань-Арденн имеет 8 факультетов:

 Право и политология;
 Филология и гуманитарные науки;
 Экономика и социальные науки;
 Естественнонаучные дисциплины;
 Физкультура и спорт;
 Медицина;
 Стоматология;
 Фармацевтика.

Школы и институты 
 Институт высшего технического образования;
 Университетский Институт повышения квалификации преподавателей;
 Школа акушерства;
 Университетский центр;
 Институт подготовки к общему управлению.

Университет также имеет две докторские школы: школа гуманитарных и социальных наук и школа технологий и медицинских наук.

Примечания 

Появились в 1967 году во Франции
Университеты Франции
Организации Реймса
Образование в Реймсе
Шампань — Арденны